La sigla HGM puede hacer referencia a los siguientes hospitales:

Hospital General de México, en la Ciudad de México, México.
Hospital General de Madrid, en Madrid, España.Hospital General de Medellín, en Medellín, Colombia.Hospital General de Massachusetts', en Massachusetts, Estados Unidos.